Żleb Stanisławskiego (Ganek) – żleb w masywie Ganku w Tatrach
 Żleb Stanisławskiego (Żabi Szczyt) – żleb w ścianie Żabiego Szczytu Wyżniego w Tatrach